Деревня электроподстанции (Электроподстанция) — поселение Шаровского сельсовета Белебеевского района Башкортостана, вошедшее в 2006 году в состав села Станция Глуховская. Почтовый индекс — 452030, код ОКАТО — 80209843000. КЛАДР: 0200900009100.

История 
Статус деревня, сельского населённого пункта, посёлок получил согласно Закону Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года N 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населенных пунктов, переносом административных центров».

Закон Республики Башкортостан от 29.12.2006 N 404-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с объединением, упразднением, изменением статуса населенных пунктов и переносом административных центров», ст.1, п. 2 постановил:
Объединить деревню электроподстанции и село станции Глуховская Шаровского сельсовета Белебеевского района, сохранив статус села и наименование «станции Глуховская».

Исключить из учетных данных деревню электроподстанции Шаровского сельсовета Белебеевского района.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Белебеевского района
Населённые пункты, упразднённые в 2006 году